W Rumunii
 Lăzărești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Moșoaia
 Lăzărești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Schitu Golești
 Lăzărești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Bărăști
 Lăzărești – wieś w okręgu Harghita, w gminie Cozmeni